Unión por la Nueva República puede referirse a los siguientes artículos:
 Unión por la Nueva República, partido político de Francia.
 Unión por la Nueva República, partido político de Guinea.
Unión por la Nueva República, partido político de Gabón.